42P kan syfta på:

 42P/Neujmin - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-10M - en rysk Progress farkost.